Альберике (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта.

Население

Примечания

Ссылки 
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Web no oficial de Alberique
 Web no oficial de Alberique

Муниципалитеты Валенсии